Das Mädchen deiner Träume ist der Titel folgender Filme:

 Das Mädchen deiner Träume (1998) (La niña de tus ojos), spanischer Spielfilm von Fernando Trueba
 Das Mädchen deiner Träume (2020) (I Met a Girl), australische Romanze von Luke Eve

Siehe auch
 Donna Leon – Das Mädchen seiner Träume, deutscher Fernsehfilm aus 2011